Die Campionato Sammarinese di Calcio 1987/88 war die dritte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie die beiden besten der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

SP Tre Fiori gewann mit einem Finalsieg über Titelverteidiger SC Faetano den ersten Titel in der Vereinsgeschichte.

Grunddurchgang 

Die in den Quellen angegebenen Torstatistiken sind inkonsistent, da die Summe der erzielten Tore von der der bekommenen Tore abweicht (245 bzw. 242). Außerdem weicht die Anzahl der Siege von der Anzahl der Niederlagen ab (62 bzw. 63).

Meisterplayoff 
Neben den besten vier Teams des Grunddurchgangs waren die besten beiden Teams der Serie A2, SS San Giovanni und SS Virtus, im Meisterplayoff startberechtigt. Diese beiden Teams stiegen auch in der nächsten Saison in die erste Spielklasse auf. Das Meisterplayoff wurde im Doppel-K.-o.-System ausgetragen.

Diagramm 
Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Siegerrunde 
1. Runde

|}

2. Runde

|}

3. Runde

|}

Halbfinale

|}

Verliererrunde 
1. Runde

|}

2. Runde

|}

3. Runde

|}

Halbfinale

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 28. Mai 2013

1987
Fußballsaison 1987/88